Дервиш-Али хан (; ум. не ранее , ) — последний астраханский хан (1537—1539, июль 1554 —1556). Сын , внук последнего хана Золотой орды Шейх-Ахмада, правнук хана Ахмата, племянник по сестре Исмаил-бия.

Биография 
Первый раз занял трон осенью 1537 году. при помощи ногайцев. Но в 1539 году. был вынужден уступить трон Ак-Кубеку. (По Р. Ю. Почекаеву между 1537 и 1542 в Астрахани правил отец Дервиш-Али — Шейх-Хайдар). В 1548 году обосновался в Москве. Но ногайцам удалось уговорить его вернуться в Орду, что он и сделал в феврале 1549 года. Ногайцы рассматривали Дервиш-Али как преданного им человека, и поэтому не отказывались от мысли вернуть его на астраханский престол.

В 1552—1554 годах жил в России, владел Звенигородом. В июле 1554 году пришёл к власти при помощи русских войск во главе с воеводой Ю. Шемякиным-Пронским. Вскоре стал ориентироваться на Крым. В 1556 году русские войска под командованием Ивана Черемисинова взяли Хаджитархан, Дервиш-Али бежал. Его примеру последовало практически всё население города. Сначала отправился в Азак, а оттуда в Мекку.

Лицевой летописный свод называет его сына Янтимиром-царевичем.

Примечания

Литература 
 Почекаев, Р. Ю.Цари ордынские. СПб., Евразия, 2010. ISBN 978-5-918-52010-9

Астраханские ханы
Тукатимуриды
Персоналии по алфавиту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения
Умершие в 1550-е годы